О́льга Соколо́ва: Соколова, Ольга Анатольевна (род. 1969) — советская и российская велогонщица.
 Соколова, Ольга Валерьевна (род. 1976) — российская пловчиха.
 Соколова, Ольга Ивановна (в замужестве Гербель; 1840—1883) — русская переводчица.